Ellrich ist der Name folgender Stadt:

 Ellrich, gelegen im Landkreis Nordhausen, nördlichste Stadt des Freistaates Thüringen

Ellrich ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Ellrich (1869–1945), deutscher Politiker, SPD
 Frank Ellrich (* 1967), deutscher DJ und Musikproduzent
 Hartmut Ellrich (* 1970), deutscher Historiker, Journalist und Buchhändler
 Ilona Wessner (geb. Ellrich), deutsche Kriminalbeamtin
 Karl Ellrich (1902–1988), deutscher Lehrer und Gewerkschafter; Vorsitzender der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung im FDGB
 Sebastian Ellrich (* 1984), deutscher Kostüm- und Bühnenbildner und Modedesigner
 Tim Ellrich (* 1989), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent

Siehe auch:
 Einsatz für Ellrich
 Jüdischer Friedhof (Ellrich)
 Kleinbahn-AG Ellrich–Zorge
 KZ-Außenlager Ellrich-Juliushütte